Малое кольцо:

 Малое кольцо Московской железной дороги — окружная железнодорожная линия длиной более 50 км в г. Москве.
  Московское малое кольцо («Бетонка») — кольцевая автомобильная дорога федерального значения длиной 335 км, проходящая по территориям Московской области и г. Москвы.
 Малое Казанское кольцо — строящаяся кольцевая автомобильная дорога в г. Казани.

См. также 
 Кольцо
 Большое кольцо